Терена:

 Терена — аборигенный народ в Бразилии.
 Терена — фрегезия (район) в муниципалитете Аландроал округа Эвора в Португалии. 
 Замок Терена — средневековый замок во фрегезии Терена города Аландроал округа Эвора Португалии.